Por Ferreira Chaves pode estar à procura de: 

João Carlos Pires Ferreira Chaves
Joaquim Ferreira Chaves
Joaquim Raimundo Ferreira Chaves
Jorge Ferreira Chaves
José Ferreira Chaves
Lelis Ferreira Chaves
Maria Alexandrina Pires Ferreira Chaves
Maria Amélia Sousa Ferreira Chaves Almeida Fernandes
Olímpio Ferreira Chaves
Raul Pires Ferreira Chaves
Tomás Argemiro Ferreira Chaves

Desambiguação